Edwige Jagellon ou Jadwiga Jagiellon(ka) est le nom de trois princesses de la maison polono-lituanienne des Jagellon :
 Edwige Jagellon (1408-1431), fille de Ladislas II Jagellon et de sa seconde épouse, princesse de Pologne ;
 Edwige Jagellon (1457-1502), ou Edwige de Burghausen, épouse du duc Georges de Bavière ;
 Edwige Jagellon (1513-1573), épouse du duc Georges de Bavière, épouse de Joachim II Hector de Brandebourg.

Au , Edwige d'Anjou, couronnée « roi » de Pologne Edwige  (1372-1399), était devenue l'épouse de Ladislas II Jagellon.

Edwige s'écrit également Hedwige.